Zabludovsky peut faire référence à :
 Abraham Zabludovsky (1924-2003), un architecte mexicain né en Pologne
 Jacobo Zabludovsky (1928-2015), un journaliste mexicain

Homonymie de patronyme